Эхеверия, также Эчеверия () — род суккулентных растений семейства толстянковые.

Многолетние травянистые растения с сочными листьями, образующими плотную прикорневую розетку, или невысокие суккулентные кустарнички. В роде около 170 видов. Распространены в основном в Мексике, некоторые виды — от Техаса и Калифорнии (США) на севере до Перу на юге.

Род назван в честь мексиканского художника Атанасио Эчеверрия-и-Годой (), который иллюстрировал книги по флоре Мексики.

Народные названия: «каменный цветок», «каменная роза».

История

Применение у ацтеков 
В своём фундаментальном произведении «Общая история дел Новой Испании» (1547—1577) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о свойствах растений, привел различные сведения о эхеверии (Echeveria gibbiflora D.C.), в частности о том, что:
Темеметла. Пятнистый. Низкостелющийся. Освежающий. Он очень широкий. Его пьют, он освежающий, холодный. Он освежает вещи. Он смягчает.

Описание 
Растения этого рода формируют плотные розетки из мясистых, наполненных влагой листьев. Разные виды могут быть бесстебельными или с длинными побегами. Розетки диаметром  Листья жёсткие или водянистые. Отличаются разным цветом и формой листьев.

Цветки 5-членные, собраны в боковое прямостоячее соцветие. Лепестки и чашелистики сочные, последние короче лепестков. Цветы от жёлтых до оранжево-красных и красно-коричневых, обычно небольшие. Расположены на длинном цветоносе, вертикальном или боковом. Оттенок часто зависит от освещённости: развившиеся в солнечную погоду бутоны более красные, в пасмурную — жёлтые.

Эхеверия легко даёт межвидовые и межродовые гибриды, например пахиверия, граптоверия, седиверия.

Распространённое комнатное растение.

Рекомендации по уходу 
Выращивание не слишком сложное. Почва нужна питательная, глинисто-песчаная. Любят солнце и обильный полив (летом), но без застоя влаги. Зимой полив умеренный. Для видов с густым белым опушением полив должен быть более редким. При недостатке освещения междоузлия могут сильно вытягиваться, обнажая ствол между листьями.

В домашних условиях обычно цветут весной или августе-сентябре.

Размножаются семенами, листовыми и стеблевыми черенками и боковыми дочерними розетками.

Некоторые виды 

Многолетнее травянистое растение. Стебель в старом возрасте до  Листья в плотной розетке, продолговатые,  серебристо-светло-зелёные с красным кончиком. Родина — Мексика.

Суккулентный кустарничек 15-20 см высоты с густым рыже-коричневым войлочным опушением на стебле. Листья в рыхлой розетке, обратноланцетные,   густо покрыты мягкими белыми волосками с рыже-коричневым кончиком. Родина — Мексика.

Из опушённых видов распространены в культуре следующие:

Отличается сочным зелёным цветом и бархатистой поверхностью листьев. Цветки также оранжево-жёлтые, развиваются на мощных облиственных цветоносах. По окраске стебля и опушению листьев похожа на эхеверию беловолосистую, но листья у неё другой формы — обратнояйцевидные,  

Имеет голый стебель и нежное опушение листьев.

Одна из высоких (до 70 см высоты), с листьями, расположенными не в розетке, а по всему стеблю, и мягким (как у эхеверии волосистой) опушением. Нижняя сторона листа и края у эхеверии багряной краснеют.

Эхеверия горбатоцветковая «Жемчужина Нюрнберга» ()
Гибридный сорт эхеверии горбатоцветковой. Листья розовато-серые. С возрастом формирует прямостоячий стебель. В комнатных условиях не цветёт.

Эхеверия горбатоцветковая «Металлика» ()
Суккулентный кустарничек 30-70 см высоты. Стебель с воздушными корнями в зоне листового рубца. Листья в рыхлой розетке,  и  широколопатчатые, розово-серые. Цветки светло-красные, внутри жёлтые. Родина — Мексика.

Суккулентный слабоветвящийся кустарничек. Стебель с воздушными корнями в зоне листового рубца. Листья в рыхлой розетке, продолговато-ромбические,   с мягким опушением и красной полоской по краям в верхней части. Цветки  красные, верхняя часть лепестка жёлтая. Родина — Мексика.

Имеет компактную розетку голубоватых листьев. С возрастом формирует длинный стебель и переходит к ампельному росту. Наиболее устойчивый в культуре вид — сочетает относительную теневыносливость и способность долго противостоять избыточному поливу. Оранжево-жёлтые цветки появляются в середине и конце лета на небольших боковых черешках.

Многолетнее травянистое растение. Стебель до 18 см высоты. Листья в плотной розетке, ширококрыловидные, с округлой верхушкой, светло-зелёные с голубовато-серым налётом и красной полоской по краям,  и  Цветки красно-жёлтые. Родина — Мексика.

Многолетнее травянистое растение. Стебель до 5 см высоты с боковыми дочерними розетками. Листья в плотной розетке, продолговатые,  и около  светло-зелёные с голубовато-белым восковым налётом. Цветки красно-жёлтые. Родина — Мексика.

Найдена в природе в 1976 г. доктором Лау. Бесстебельное травянистое растение с розеткой прекрасных голубовато-белых сочных листьев. Крупная розетка 15-20 см в диаметре. Листья до  и  практически белого цвета за счёт толстого воскового налёта — кутикулы, который, однако, легко стирается. Цветки крупные по сравнению с другими эхевериями — до  оранжевые с восковым налётом. Родина — Мексика.
Растёт медленно и требует осторожного ухода. По требованиям аналогична кактусам — много солнца и практически сухая зимовка.

Суккулентный обильноветвящийся кустарничек до 20 см высоты. Листья в рыхлой розетке, обратнояйцевидные,  и  тёмно-зелёные, краснеющие по краям. Цветки  красные снаружи, жёлтые внутри. Родина — Мексика.

Суккулентный кустарничек до 50 см высоты. Листья в рыхлой розетке, обратнояйцевидные, до  и  ярко-зелёные, розовые с нижней стороны, с красными полосками по краям и на верхней стороне. Цветки  снизу красные, наверху жёлтые. Родина — Мексика.

Гибридная разновидность между Echeveria glauca и .
Суккулентный кустарничек. Стебель с воздушными корнями в зоне листовых рубцов. Листья широкообратнояйцевидные, собраны в крупную рыхлую чашевидную розетку.

Эхеверия «Чёрный Принц» () (Бялт, 2004)
Гибридный сорт эхеверии. Листья имеют красно-коричневую окраску. Цветёт ближе к осени. Поражается мучнистым червецом. Требовательна к световому режиму.

Листья плоские, менее сочные и имеют волнистый край. Стебель укороченный, листья прижаты друг к другу и всё растение напоминает кочан капусты. В середине лета появляются два-три цветоноса, на конце которых по очереди распускаются до нескольких десятков цветов. В зимний период теряет большую часть листьев. Поражается мучнистым червецом.

Многолетнее травянистое растение. Стебель в старом возрасте до 10 см высоты. Розетка  Листья обратноланцетовидные,  и около  ярко-зелёные, с редкими длинными, торчащими белыми волосками. Цветки красно-жёлтые. Родина — Мексика.

Галерея

Примечания

Комментарии

Литература 
 
  УДК 635.914
  ISBN 5-271-09112-0. ISBN 5-9578-0368-5. УДК 635.9
 
 Лапшин П. В., Манников А. С. Листовые суккуленты

Ссылки 
 
 

Суккуленты
Толстянковые
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки